Medeiros Neto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Medeiros Neto (ort), Bahia, 
 Medeiros Neto (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar